Палкович () — словацкая фамилия. Известные носители: